KRC steht für:
 Kenya Railways Corporation – die kenianische Eisenbahngesellschaft 
 KRC (Automarke) – eine britische Automobilmarke
 KRC „Kirow Rail Crane“ – Schienendrehkran#Gleisbauschienenkrane von Kirow Ardelt
 KRC Genk „Koninklijke Racing Club Genk“ – ein belgischer Fußballverein aus Genk

krc steht für:
 karatschai-balkarische Sprache

Siehe auch:
 Krč, Katastralgemeinde im Prager Stadtteil Prag 4

KRC